Manyoni se poate referi la:

Denumiri de localități

 Manyoni, așezare în Provincia Bururi, Burundi
 Manyoni, așezare în Provincia Kayanza, Burundi
 Manyoni, oraș în Tanzania
 Manyoni, râu în Zimbabwe

 
 GeoNames Database